Lipová (Karlovy Vary), poble de la regió de Karlovy Vary, a la República Txeca
 Lipová (Ústí), poble de la regió d'Ústí, a la República Txeca
 Lipová (Prostějov), poble de la regió d'Olomouc, a la República Txeca
 Lipová (Přerov), poble de la regió d'Olomouc, a la República Txeca
 Lipová (Jeseník), poble de la regió d'Olomouc, a la República Txeca
 Lipová (Zlín), poble de la regió de Zlín, a la República Txeca
 Lipová (Prešov), poble de la regió de Prešov, a Eslovàquia
 Lipová (Nitra), poble de la regió de Nitra, a Eslovàquia

Lipova